Lais kan syfta på:

Geografi

Estland 

 Laiuse, ort, Jõgeva län, Jõgeva vald, 
 Lais, slott där Karl XII hade läger efter slaget vid Narva

Filippinerna 
Lais (ort i Filippinerna), Davaoregionen, Province of Davao del Sur,

Indonesien 
 Kecamatan Lais, distrikt, Bengkulu,

Personer 

 Lais från Korinth, grekisk hetär 
 Lais från Hycarra, grekisk hetär
 Lais (läkare), antik läkare och författare

Robotskapade Estlandförgreningar
Robotskapade Filippinernaförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar